Die 59. Rallye Korsika war der 10. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2016. Sie dauerte vom 30. September bis zum 2. Oktober 2016 und es wurden insgesamt 10 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Sébastien Ogier (Volkswagen) gewann am Freitag alle vier zu fahrenden Wertungsprüfungen. Am Samstag erschwerten sich die Bedienungen wegen Regens. Ogier verwaltete seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf Thierry Neuville im Hyundai. Bei der letzten WP und zugleich der Powerstage sicherte sich der Franzose als dritter einen Bonuspunkt für die Weltmeisterschaft. Mit seinem insgesamt 36. Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft machte Ogier einen großen Schritt in Richtung Weltmeistertitel Nummer vier. Rang drei bei der nächsten Rallye in Spanien reicht ihm zum WM-Titel.

Eine fehlerfreie Rallye zeigte Neuville und fuhr sicher auf Rang zwei, Ogiers Sieg konnte er zu keinem Zeitpunkt der Rallye gefährden. Andreas Mikkelsen (Volkswagen) kam mit einer unauffälligen und soliden Leistung auf den dritten Platz, zeitgleich mit Ogier gewann er die sechste Wertungsprüfung. Für den dritten Volkswagen-Fahrer Jari-Matti Latvala lag wegen Bremsproblemen nicht mehr drin als der vierte Platz.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 70 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Website Rallye Korsika: http://www.tourdecorse.com/site/

Einzelnachweise 

Korsika
2016